Положий () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Положий, Антонина Васильевна (1917—2003) — российский учёный, доктор биологических наук, профессор.
 Положий, Борис Сергеевич (род. 1948) — советский и российский психиатр, доктор медицинских наук, профессор.
 Положий, Виктор Иванович (1949—2004) — украинский писатель-фантаст.
 Положий, Георгий Николаевич (1914—1968) — советский учёный, д. ф.-м. н., член-корр. АН УССР.